Tales of Wonder – serie di fumetti di Wondercity
 Racconti del meraviglioso (Tales of Wonder) – antologia di racconti di Lord Dunsany del 1916
 Tales of Wonder – album di Nnenna Freelon del 2002
 Tales of Wonder – rivista di fantascienza britannica pubblicata dal 1937 al 1942